Алек­се́й Ва­си́ль­е­вич Бобылёв (, Москва, Московская губерния, Российская империя — 29 октября 2002, Москва, Россия) — советский и российский учёный-ме­тал­ло­вед, доктор тех­нических наук.

Биография 
Родился  года в Мо­ск­ве, в 1929 году поступил и в 1934 году окон­чил Московский институт цвет­ных ме­тал­лов и зо­ло­та (ны­не Московский институт ста­ли и спла­вов). Занимался разработкой ряда специальных спла­вов с заданными свой­ст­ва­ми (пру­жин­ных, стой­ких к кор­ро­зии, рас­трес­ки­ва­нию и др.). Некоторые из сплавов созданы на ос­но­ве цвет­ных ме­тал­лов: крем­ни­стая латунь (применяется для изготовления для ар­тил­ле­рий­ских гильз), сплав на ос­но­ве молибдена (необходим для зер­кал мощ­ных лазеров), мед­ный сплав (и тех­но­ло­гия по­лу­че­ния про­кат­кой крайне тон­кой фоль­ги из не­го) применялся для маг­нит­ных го­ло­вок магнитофонов, предложил вместо лег­ко­плав­ко­го оло­вян­но­го баб­би­та применять сталь­ные вкла­ды­ши с за­лив­кой свин­цо­вой брон­зой (уве­ли­чи­вают ре­сурс ра­бо­ты ави­ационных мо­то­ров).

Умер 29 октября 2002 года в Москве (Россия).

Некоторые работы:
 Кор­ро­зи­он­ное рас­трес­ки­ва­ние ла­ту­ни. М., 1955; 
 Ме­ха­ни­че­ские и тех­но­ло­ги­че­ские свой­ст­ва ме­тал­лов. 2-е изд. М., 1980; 
 Рас­трес­ки­ва­ние мед­ных спла­вов (при­чи­ны, уст­ра­не­ние, кон­троль). М., 1993.

Примечания

Ссылки 
 Некоторые работы в эл. каталоге РГБ 

Выпускники МИСиСа